Grand Ridge (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Grand Ridge (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.